Ви́ктор Балю́тович Кумыко́в (12 мая 1963, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР) — советский футболист, вратарь и российский футбольный тренер.

Карьера 
Родился в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Играл за местные любительские клубы.

В 1982 году был приглашён в «Ротор» Волгоград, который годом ранее завоевал путевку в 1-ю лигу. Однако Кумыков в основном составе практически не играл и по окончании сезона покинул клуб.

В 1987 году играл за «Спартак» Нальчик во 2-й лиге. Позже в этом же клубе начал свою тренерскую карьеру, так как не мог продолжать играть из-за полученной травмы.

В начале 2000-х уехал в Казахстан и работал главным тренером семипалатинского «Елимая», кокшетауского «Есиля» и кызылординского «Кайсара». В 2004 году Кумыков в одном из матчей увёл команду с поля из-за разногласий с судьей матча. «Кайсару» в оставшихся десяти матчах были засчитаны поражения, а клуб был отправлен в первую лигу. После этого инцидента Федерация футбола Казахстана временно лишила Кумыкова лицензии на занятие тренерской деятельностью в Казахстане.

Два года не тренировал ни один профессиональный коллектив, в 2006 году принял нальчикскую команду «Мегафон-Кавказ», которая играла в любительской лиге, но по ходу сезона снялась с соревнования из-за недостаточного финансирования.

В том же году Кумыков снова приехал в Среднюю Азию и четыре года возглавлял узбекские клубы «Машъал» и «Насаф», которые занимали высокие места в своём национальном чемпионате и выступали в клубных турнирах Азии.

С 2011 года по 2014 год являлся главным тренером карагандинского клуба «Шахтёр», выступающего в Премьер-лиге Казахстана. За это время «Шахтёр» дважды стал чемпионом Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны, первым из казахстанских клубов дебютировал в еврокубках. Кумыков был трижды (2011—2013) признан «Тренером года» в Казахстане.

В конце 2010 года аким (губернатор) крупнейшей в Казахстане Карагандинской области и президент футбольного клуба «Шахтёр» Серик Ахметов снова пригласили Кумыкова в Казахстан, поставив ему задачи выиграть чемпионат страны и участвовать в еврокубках. В первый же год под его началом клуб впервые стал чемпионом страны 2011 года. Успех был повторён в 2012 году, а в 2013 году клуб выиграл Кубок Казахстана и Суперкубок. В Лиге чемпионов 2013/14 «Шахтёр» вышел в плей-офф, где в упорной борьбе уступил шотландскому «Селтику» (2:0, 0:3) и попал в групповой этап Лиги Европы 2013/14. Оба достижения были первыми для казахстанских клубов. Но в сезоне 2014 года Кумыков начал вести странную трансферную политику, в итоге команда не завоевала призов, и контракт было решено не продлевать.

В декабре 2014 года Кумыков перешёл в шымкентский «Ордабасы», который в том сезоне занял четвёртое место, и подписал контракт на полтора года. Но уже в августе 2015 года ушёл с поста главного тренера. Одновременно он был уволен с должности помощника своего земляка главного тренера сборной Казахстана Юрия Красножана, которому помогал с февраля 2014 года.

В декабре 2015 года Кумыков прилетел в Узбекистан рассмотреть предложения ташкентского «Бунёдкора» и «Бухары», но стороны не договорились.

В июле 2016 года подписал контракт с уральским «Акжайыком», но руководство казахстанского футбола отменило соглашение. Кумыков стал тренировать узбекский клуб-середняк «Алмалык».

В июле 2018 года подписал контракт с казахстанским клубом «Атырау», аутсайдером Премьер-лиги. Сумел удержать клуб в Премьер-лиге, заняв 9 место в одном очке от зоны вылета. Но 27 апреля в связи с неудачным стартом команды в сезоне 2019 (предпоследнее место после 9 игр) был отправлен в отставку.

Достижения в качестве тренера

Командные 
 «Машъал»
 Финалист Кубка Узбекистана: 2006

 «Насаф»
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2009, 2010

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013
 Итого: 4 трофея

Личные 
 Тренер года в Казахстане (3): 2011, 2012, 2013
 Тренер года по версии sportinfo.kz: 2011

Личная жизнь 
Родился в Кабардино-Балкарии. По национальности адыгеец. Семья до сих пор проживает в Нальчике. Жена Ирина — перинатальный психолог в городской поликлинике. Отец был экскаваторщиком, мать — бухгалтером. У Кумыкова также есть три брата и одна сестра. Старший сын Азамат выучился в Великобритании, в Брадфордовском университете, на футбольного менеджера. Средний Артур и младший Алим — футболисты. Артур, как и отец, является вратарём.

Основным увлечением Кумыкова является история. В свободное время любит ходить в музеи.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Автозапчасть»
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Тренеры ФК «Окжетпес»
Тренеры ФК «Спартак» Семей
Тренеры ФК «Кайсар»
Тренеры ФК «Машал»
Тренеры ФК «Насаф»
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда
Тренеры ФК «Ордабасы»
Тренеры ФК АГМК
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Андижан»